Egona peut désigner :
 Egona I, un village du Cameroun dans la commune de Bafia
 Egona II, un village du Cameroun dans la commune de Ngoro.